Saternus ist der Familienname folgender Personen:

Artur Saternus (1892–1970), deutscher Journalist, Autor und Übersetzer
Peter Saternus (* 1967), deutscher Fußballspieler